Akkasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Akkasaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Akkasaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Akkasaaret (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar